Вулиця Богдана Лепкого — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Богдана Лепкого — вулиця в місті Тернопіль

Вулиці